«Fernando Acuña» puede referirse a:

 Fernando Acuña (siglo XVII), músico español que fue maestro de capilla.
 Fernando Acuña Díaz (1962-), cineasta, productor audiovisual y académico chileno.
 Fernando Acuña Castroviejo (1945-2016), arqueólogo español.
 Fernando de Acuña y Herrera (14??-1495), político español.
 Fernando Acuña (médico argentino), profesional de la salud